Negoiță se poate referi la:

Nume de familie 
 Alexandru Negoiță (1926-2014), jurist român 
 Athanase Negoiță (1903-1994), preot, teolog, orientalist și traducător român
 Constantin Virgil Negoiță (n. 1936), om de știință și prozator român
 Florin Negoiță (n. 1950), deputat român 
 Giani Negoiță (n. 1977), fotbalist român
 Ion Negoiță (n. 1945), general român 
 Ionuț Negoiță (n. 1974), om de afaceri român 
 Liviu Negoiță (n. 1962), politician român
 Robert Sorin Negoiță (n. 1972), politician și om de afaceri român
 Teodor Negoiță (1947-2011), explorator român
 Tudor Negoiță (n. 1938), scriitor român

Prenume 
 Negoiță Dănăilă
 Negoiță Gheorghilaș

Vezi și 
 Negoițescu
 Negoiu (dezambiguizare)

Prenume românești
Nume de familie românești